crème (huidsmeersel), een product uit de cosmetica en geneeskunde
 crème, een zuivelproduct, synoniem van room
 Crème (orkest), een Nederlands salonorkest
 crème, een onderhoudsproduct voor schoenen, zie schoensmeer
 crème (kleur), een kleurnuance